El Monumento a Federico el Grande es el nombre por el que se conoce tanto a:

 Monumento a Federico II de Prusia en el distrito Friedrichshain-Kreuzberg de Berlín;
 Monumento a Federico II de Prusia en Siegesallee (Berlín-Tiergarten);
 Monumento a Federico II en el Castillo de Neuhardenberg;
 Estatua de Federico II en el Castillo de Hohenzollern;
 Estatua de Federico el Grande, un regalo del Kaiser Guillermo II al presidente Theodore Roosevelt en 1904;
 Estatua ecuestre de Federico el Grande en el Fórum Fridericianum del distrito Mitte de Berlín;
 Monumento a Federico el Grande, un proyecto no construido del arquitecto Karl Friedrich Schinkel;
 Monumento a Federico el Grande en Opole, Polonia;